Уистепек има више значења:

 Уистепек (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уистепек (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику